Fuldner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fuldner (1811–1877), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Friedrich Fuldner (1860–1928), deutscher Schriftsteller und Jurist
 Horst Carlos Fuldner (1910–1992), argentinisch-deutscher SS-Hauptsturmführer, NS-Agent in Argentinien und eine Schlüsselfigur der NS-Fluchthilfe
 Phil Fuldner (* 1973), deutscher DJ, House-Produzent, -Musiker, und Fernsehmoderator